Gilford (Noord-Ierland), plaats in Noord-Ierland
 Gilford (New Hampshire), plaats in New Hampshire, Verenigde Staten